Jupiler league 2007/2008 kan verwijzen naar:

Eerste divisie 2007/08
Eerste klasse 2007-08 (voetbal België)